St. Clair Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 St. Clair Township (Illinois)
 St. Clair Township (Benton County, Iowa)
 St. Clair Township (Monona County, Iowa)
 St. Clair Township (Michigan)
 St. Clair Township (Butler County, Ohio)
 St. Clair Township (Columbiana County, Ohio)
 St. Clair Township (Pennsylvania)
 Upper St. Clair Township, Allegheny County, Pennsylvania